Tuminelli ist der Familienname folgender Personen:
 Calogero Tuminelli (1886–1945), italienischer Verleger
 Joe Tuminelli (1920–1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 Sandro Tuminelli (1923–2011), italienischer Schauspieler